Carretera puede referirse a:

Transporte
 Carretera, vía de transporte de dominio y uso público.

Localidades en Galicia, España
 Carretera (Arteijo), parroquia de Armentón, municipio de Arteijo, provincia de La Coruña.
 Carretera (Boimorto), parroquia de Corneda, municipio de Boimorto, provincia de La Coruña.

Ficción
 Carretera (película), (2001) obra kazaja del director Darezhan Omirbayev.